Адеємі Майкл () — режисер, народився в Лагосі (Нігерія), виріс у Лондоні. Має магістерський диплом з документальної режисури (Стипендія Левергалма) Національної школи кіно і телебачення. Зараз займається публічними виступами в районних меріях Лондона й на міжнародних зустрічах.

фільмографія 
 Содік (2013)

Примітки

Посилання 
 http://www.docudays.org.ua/2014/movies/docukorotko2014/sodik/ 

Нігерійські режисери
Британські режисери
Уродженці Лагоса